Triticum compactum Host, 1809 è una specie di frumento.

È una specie esaploide.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Compactum